Кло́увер или Кло́вер () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1837—1899) — американский политик, член Палаты представителей (1891—1893).
  (род. 1962) — американский поэт и литературовед, лауреат Премии Уолта Уитмена Академии американских поэтов (1996)
  (род. 1940) — американский историк-медиевист и киновед, профессор Калифорнийского университета в Беркли (с 1984), член Американской академии искусств и наук (с 1996).
  (род. 1955) — британский метатель копья, чемпион Игр Британского Содружества наций (1974).
  (1846—1919) — американский военный моряк, директор военно-морской разведки США (1897—1898, 1898—1900).
  (Хорас Рэй Кловер; 1895—1984) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1921), тренер клуба (1927).

Топоним 
 Кловер — тауншип в округе Клируотер штата Миннессота (США).
 Кловер — тауншип в округе Маномен штата Миннессота (США).
 Кловер — тауншип в округе Пайн штата Миннессота (США).
 Кловер — тауншип в округе Хаббард штата Миннессота (США).

Манга 
 Clover — манга коллектива CLAMP.
 Clover — манга Торико Тии.
  — манга Хиракавы Тэцухиро из журнала Shonen Champion (2007).

В музыке 
 Clover Records — американский лейбл звукозаписи.
 Clover — американская рок-группа 1960—1970-х годов.
 The Clovers — американская R&B-группа (1946—1990).
 «No Leaf Clover» — песня группы Metallica (1999).

Другое 
 Clover — компания-производитель игрушек Японии
 Clover Stornetta
 Clover Studio — разработчик компьютертных игр.
 Clover — основанный на EFI загрузчик операционной системы.

См. также

Примечания